Il doppio maschile  dell'Estoril Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Juan Ignacio Chela e Gastón Gaudio hanno battuto in finale 6–2, 6–1 František Čermák e Leoš Friedl.

Teste di serie
 František Čermák /  Leoš Friedl (finale)
 Massimo Bertolini /  Robbie Koenig (quarti di finale)
 Petr Pála /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Scott Humphries /  Jared Palmer (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Estoril Open 2004
ATP Tour 2004